En Pologne, Proszów peut désigner :

 Proszów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Proszów, un village dans la voïvodie de Lubusz.